Die Woche  steht für:

* Die Woche (1899–1944), eine deutsche Wochenzeitung
 Die Woche, von 1971 bis 1989 der Name der Hermannstädter Zeitung
 Die Woche (1981–1982), ein Nachrichtenmagazin des Schweizer Verlags Ringier
 Die Woche (1993–2002), eine deutsche Wochenzeitung
 Die Woche (Regensburg), eine Wochenzeitung aus Regensburg
 Die Woche Australien, eine deutschsprachige Wochenzeitung in Australien
 Die Woche, eine 2006 gegründete Internet-Nachrichtensendung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)

Siehe auch:
 Luke! Die Woche und ich, eine Fernsehsendung auf Sat.1
 Woche (Begriffsklärung)